Quell'ultimo ponte (A Bridge Too Far) – saggio di Cornelius Ryan del 1974
 Quell'ultimo ponte (A Bridge Too Far) – film del 1977 diretto da Richard Attenborough e tratto dall'omonimo saggio di Cornelius Ryan
 Close Combat: A Bridge Too Far – videogioco del 1997